|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Portorož (officieel Banka Koper Slovenia Open) van 2009 vond plaats van 20 tot en met 26 juli 2009 in de Sloveense plaats Portorož. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Dinara Safina uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Italiaanse titelverdedigster Sara Errani in drie sets. Safina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Portorož op haar naam te schrijven. Het was haar twaalfde (en laatste) WTA-titel, de derde van 2009.

De Nederlandse Arantxa Rus strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Anabel Medina Garrigues en Virginia Ruano Pascual waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Vera Doesjevina en Galina Voskobojeva, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als derde geplaatste duo Julia Görges / Vladimíra Uhlířová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Camille Pin en Klára Zakopalová in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Uhlířová had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Görges geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Portoroz 2009
Portoroz